Städel oder Staedel ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Daniel Städel (1771–1857), hessischer Bankier und Politiker
 Johann Friedrich Städel (1728–1816), deutscher Bankier und Mäzen
 Wilhelm Staedel (1890–1971), deutscher Theologe und Geistlicher, Bischof in Rumänien
 Wilhelm Staedel (Chemiker) (1843–1919), deutscher Chemiker

Städel steht für:

 Städelsches Kunstinstitut (auch Städel Museum), ein Kunstmuseum in Frankfurt am Main
 Staatliche Hochschule für Bildende Künste – Städelschule in Frankfurt am Main

Siehe auch:
 Städele
 Schtetl, Siedlungen in Osteuropa